Вулиця Івана Пулюя — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Пулюя — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Івана Пулюя — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Івана Пулюя — вулиця в місті Львів.